Каратеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Каратеево — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Каратеево — деревня в Чернском районе Тульской области.